Којатице могу бити:

 Којатице (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република
 Којатице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, Височина крај, Чешка Република